Il doppio del torneo di tennis AAPT Championships 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Chris Haggard che hanno battuto in finale Arnaud Clément e Michaël Llodra 2–6, 6–4, 7–6 (9–7).

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Kratzmann (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

AAPT Championships 2003
ATP Tour 2003